Mind the Gap kan henvise til

 Mind the Gap (Scooters-album), et album fra 2004
 Mind the Gap (Nabiha-album), et album fra 2013